Línea 302 puede referirse a:

 Línea 302 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 302 de autobuses de Lima.